Ермольев (Ермольева) — русская фамилия.

 Ермольев, Иосиф Николаевич (1889—1962) — русский кинопредприниматель, продюсер.
 Ермольев, Николай Николаевич (1939—2020) — советский и российский военный деятель, генерал-майор.
 Ермольев, Юрий Михайлович (1936—2022) — советский и украинский математик и кибернетик, академик НАН Украины.

 Ермольева, Зинаида Виссарионовна (1897 или 1898—1974) — советский микробиолог и эпидемиолог.

См. также 
 Ермолаев
 Ермолаево